Гали́на Ио́сифовна Серебряко́ва (урожд. Бык-Бек; а, Киев — 30 июня 1980 года, Москва) — русская советская писательница и журналистка, автор романов о Марксе и Энгельсе.

Биография 
Родилась в семье революционеров. Отец,  (1882—1936), был земским врачом, при советской власти побывал начальником политуправления войск ВОХР, полпредом в Хорезме, директором Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (1933—1935), директором курортного треста; расстрелян в 1936 году. Мать, Бронислава Сигизмундовна Красутская (Красуцкая), партийный работник, после революции работала в ЧК и партийных органах (согласно Г. Г. Тартыковой-Сокольниковой, была дочкой фабриканта из Люблина, пианисткой — окончила Варшавскую консерваторию: «Увлеклась таким революционером — моим дедом, который хотел осчастливить всё человечество; он и увлёк её за собой. А её отец, то есть мой прадед, открыл дверь и сказал: „Вон отсюда!“. Так она оказалась бесприданницей»).

Член РКП(б) с 1919 года. В 1920—1925 годах училась на медицинском факультете МГУ, после занималась журналистикой. В 1920-е годы начинала карьеру оперной певицы: в 1928 году пела в большом радиоконцерте в Лондоне, получила приглашение в труппу Большого театра. В 1923—1924 годах была замужем за крупным большевистским деятелем Леонидом Серебряковым. С 1925 года замужем за наркомом финансов Григорием Сокольниковым. По заданиям «Комсомольской правды» в 1927 году побывала в Китае (согласно Г. Г. Тартыковой-Сокольниковой, была рекомендована Горьким), затем в 1927—1928 — в Женеве и Париже. В 1930—1932 годах вместе с мужем была в Англии.

По легенде, после выхода в 1933 году в печать её памфлета «Очная ставка: картины английской жизни», Чемберлен (в 1931—1937 гг. Канцлер казначейства) запретил ей въезд в Англию.

Для сбора материала к роману о Карле Марксе по особому разрешению ездила в Западную Европу. Роман «Юность Маркса» вышел в 1934—1935 гг. Член СП СССР с 1934 года, исключена в 1936, восстановлена в 1956 году.

В 1936 году арестована вслед за мужем, исключена из партии за «потерю бдительности и связь с врагом народа». (По Гелиане Сокольниковой: «Соседка вспоминала, что в 1937-м, когда осудили отца, мама попала „в Кащенко“ (Московская психиатрическая больница № 1. -​ Прим. РС) из-за того, что пыталась выброситься из окна, душила Зорю, свою дочь от первого брака, в общем, ужасы и буйное помешательство». Из книги Галины Серебряковой: «…Это был последний проблеск мысли в моем заболевшем мозгу. Обе оконные створки оказались наглухо закрытыми, но я уже не понимала этого и с размаху, головой вперед, бросилась в окно. Стекло рассекло мне голову и порезало лицо. С отчаянным криком ко мне подбежала Зоря и пыталась вытащить из разбитой рамы. Я начала, как мне рассказывали потом, душить покорную шею девочки, не понимавшей, что мать её сошла с ума».) В июне 1937 года выслана в Семипалатинск вместе с матерью (по Гелиане Сокольниковой, та добровольно отправилась в ссылку) и двухлетней дочерью, там в декабре снова арестована и в 1939 году приговорена к 8 годам заключения как «жена врага народа». В 1945 году была освобождена и поселилась в Джамбуле, где работала фельдшером.

28 мая 1949 года она была вновь арестована, и Особое совещание при МГБ СССР 12 ноября 1949 года приговорило её к 10 годам лишения свободы по обвинению в «контрреволюционной агитации и участии в контрреволюционной организации». В августе 1955 года она была освобождена из заключения и направлена в ссылку в Джамбул, но вскоре была освобождена и из ссылки. В 1956 году была полностью реабилитирована и восстановлена в партии; возобновила писательскую деятельность.

В начале 1960-х закончила свою трилогию о Марксе, содержащую обширный познавательный материал по истории Западной Европы XIX века. После реабилитации сохранила преданность партии, активно выступала против либеральных тенденций в советской литературе. В 1963 году на встрече Н. С. Хрущёва с писателями выступила с нападками на И. Г. Эренбурга. В 1967 году на польском языке в Париже был напечатан её роман «Смерч» о пребывании в лагере, против чего она выступила с официальным протестом. На русском языке роман появился только в 1989 году.

Похоронена на Переделкинском кладбище.

Награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Дочь, Гелиана Сокольникова, вспоминала о матери: «Сплетен о ней я наслушалась кучу. Если я поднимала руку, чтобы поймать машину, — сразу подвозили и говорили о маме: „Ну да, она же агентом КГБ была“. Так Солженицын в „Гулаге“ написал, хотя это и неправда. Маму использовала ВОХР как красавицу, но она не могла быть агентом КГБ. Я Солженицыну написала в Вермонт письмо через Залыгина: „Александр Исаевич, мамы нету. Остались дети, остались внуки, сейчас уже правнуки есть. Вы же верующий, пожалуйста, не надо этого писать! Вы же не видели документов. Зоря видела протоколы допроса, остальные документы. Нету там этого!“. Он обещал убрать, но так ничего и не убрал».

Семья 
 Первый муж — Леонид Петрович Серебряков
 Дочь — историк Зоря Леонидовна Серебрякова (род. 1923, Москва), муж - Генрих Цвейг, родственник Стефана Цвейга
 Внук — Виктор
 Второй муж — Григорий Яковлевич Сокольников
 Дочь — Гелиана (Лана) Сокольникова (родилась в 1934; в замужестве — Тартыкова)
 Внучка — Альфия Ниязовна

 Дочь — Кадыкова Тереза Ивановна (1944-2021, отец неизвестен)
 Внучка Наталья

Сочинения 

 Зарисовки Китая, 1927
 Женщины эпохи французской революции, 1929
 Рикша, 1931
 Пища для души, 1933
 Люди предместья Круа-Русс, 1933
 Очная ставка: картины английской жизни, 1933
 Юность Маркса, 1934-1935
 Одна из Вас, 1959
 Похищение огня, 1961
 Вершины жизни, 1962
 Карл Маркс, 1962 (серия ЖЗЛ)
 Прометей. Трилогия (Юность Маркса. Похищение огня. Вершины жизни), 1963
 Странствия по минувшим годам, 1963
 Предшествие, 1966
 Маркс и Энгельс, 1966 (серия ЖЗЛ)
 Smiercz // «Kultura», Paris, 1967, №7-8
 О других и о себе, 1968; 2-е изд., дополненное - М., Советский писатель, 1971
 Из поколения в поколение, 1973
 Смерч // «Дело №…». Алма-Ата, 1989

Примечания

Ссылки 

 
 ИСКРЫ "ПРОМЕТЕЯ" В СЕМИПАЛАТИНСКЕ
 Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы
 При виде её тела мужчины падали в обморок: какая судьба выпала красавице и жене наркома Галине Серебряковой
 «…Джамбульский период… я вспоминаю с болью, тоской и любовью одновременно». Воспоминания дочери писательницы Г.И. Серебряковой
 Фото
 https://petrsu.ru/page/aggr/truentizm/2012/december
 http://www.biografguru.ru/about/serebryakova/?q=4170
 http://istmat.info/node/34966

Писательницы по алфавиту
Русские писатели XX века
Писатели России XX века
Писатели СССР
Выпускники медицинского факультета МГУ
Писатели-соцреалисты
Репрессированные в СССР
Восстановленные в КПСС
Члены Союза писателей СССР
Исключённые из Союза писателей СССР‎
Мемуаристы СССР
Похороненные на Переделкинском кладбище
Марксоведы